Алголь:
 Алголь — звезда в созвездии Персея.
 «Алголь» — научно-фантастический немой фильм Ханса Веркмайстера (Германия, 1920).

См. также 
 Алгол